Siikamatala kan syfta på följande platser:

Finland 

 Siikamatala (klippor), Norra Österbotten, 
 Siikamatala (klippa), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar